Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 61 dans le monde.

 Route fédérale 61 en Allemagne
 Route 61 en Ontario, Canada
 Route 61 en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
 U.S. Route 61 aux États-Unis
 Route européenne 61
 Route 61 en Islande
 Route I/61 en Slovaquie
  dans certains pays